Tir se poate referi la:
TIR, autocamion de mare tonaj pentru transportul internațional de mărfuri.
Tir, Liban, un oraș în Liban.
Tir sportiv.